Meinhard est un nom propre d'origine germanique qui peut faire référence à :

Prénom 
Meinhard est un anthroponyme germanique et un prénom allemand composé de l'élément mein, dérivé du vieux haut allemand megin et signifiant « pouvoir, force, puissance », et de l'élément hard signifiant « dur ». C'est la forme contractée de Meginhard. 

Il est notamment porté : 
 Meinhard de Bamberg (mort en 1088), clerc allemand du  ; 
 Meinhard de Holstein (1127–1196), prêtre germanique de l'Ordre des Augustins, 1 évêque de Livonie, considéré comme saint par l'Église catholique (saint Ménard) ; 
 Meinhard I de Goritz, comte de Goritz de 1122 à 1142 ; 
 Meinhard II de Goritz, comte de Goritz de 1220 à 1231 ; 
 Meinhard III de Goritz, comte de Goritz de 1231 à 1258 ; 
 Meinhard IV de Goritz (mort en 1295), comte de Goritz (1258–1271), comte de Tyrol (1258–1295) et duc de Carinthie (1286–1295) ; 
 Meinhard de Bavière (1344–1363), duc de Haute-Bavière et dernier comte de Tyrol (1361–1363) ; 
  (né en 1939), politologue allemand ; 
  (1924–2002), mycologue autrichien ; 
 Meinhard Nehmer (né en 1941), bobeur est-allemand.

Patronyme 
 Carl Meinhard (1875–1949), auteur, metteur en scène et directeur de théâtre autrichien ; 
 Elsabeth Meinhard (1887–1934), femme de lettres allemande ; 
 Hannes Meinhard (1937–2016), sculpteur allemand.

Toponyme 
 Meinhard, municipalité allemande située dans le land de la Hesse et l'arrondissement de Werra-Meissner.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom germanique
Prénom allemand